Loredana:
 Loredana Boboc (n. 1984), o gimnastă română
 Loredana Berté
 Loredana Dordi
 Loredana Errore
 Loredana Groza (n. 1970, Onești)
 Loredana Iordachioiu (it)
 Loredana Lecciso
 Loredana Nusciak
 Loredana Sucar, o gimnastă română de talie mondială

Prenume feminine românești
Prenume feminine italiene